Głuchy telefon – zabawa dziecięca 
 Głuchy telefon – polski film z 1989
 Głuchy telefon – amerykański serial komediowy